Vörös Hadsereg, Szovjet-Oroszország, majd a Szovjetunió hadseregének közkeletű neve, 1946-ig hivatalosan Munkás-paraszt Vörös Hadsereg, utána Szovjet Hadsereg volt a neve
 Vörös Hadsereg, a magyarországi tanácsköztársaság hadserege 1919-ben
 Vörös Hadsereg, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg másik elnevezése
 Vörös Hadsereg, a Bajor Tanácsköztársaság hadserege
 Vörös Hadsereg Frakció, egy militáns baloldali csoport Németországban
 Japán Vörös Hadsereg, egy felkelőcsoport Japánban 
 Ruhri Vörös Hadsereg, 1920-ban a Kapp-puccs hatására létrehozott szervezet
 Torinói Vörös Hadsereg, 1919-ben Torinóban létrehozott egység

Film
 Vörös Hadsereg (Red Army), 2014-es dokumentumfilm a szovjet jégkorong-válogatottról